Магда Красимирова Стојанова (Бургас, 23. септембар 1983) бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Албуми 
 -{Случаен флирт}- (2004)
 -{Спаси ме, любов}- (2006)
 -{Нежен прицел}- (2008)
 -{The Best of Magda}- (2013)

Видеографија

Тв верзије 

Рођени 1983.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи